Михаил Григоренко:
 Григоренко, Михаил Георгиевич (1906—1990) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Григоренко, Михаил Олегович (род. 1994) — российский хоккеист.